Музей Жакмар-Андре () — французский художественный музей. Расположен в 8-м округе Парижа, на правом берегу Сены, рядом с Елисейскими полями.

Резиденция построена во времена Второй империи архитектором Анри Параном (фр.) по заказу супругов Нели́ Жакмар и Эдуара Андре (фр.). В этом доме хранится редкая коллекция живописи — шедевры итальянского Ренессанса, французской школы изобразительного искусства XVIII века и фламандских мастеров. Всё перечисленное ставит коллекцию по значимости сразу после Лувра.

При посещении музея можно воспользоваться бесплатным аудио-путеводителем на 2 языках, английском и французском

Коллекция живописи 
В коллекцию супругов Жакмар-Андре входят произведения мастеров итальянского Ренессанса, французской школы изобразительного искусства XVIII века и фламандских мастеров:

Итальянские художники и скульпторы 
 Сандро Боттичелли «Мадонна с младенцем»
 Витторио Кривелли «Святой Бонавентура».
 Каналетто:
 «Площадь Сан-Марко»
 «Мост Риальто»
 Донателло «Мученичество святого Себастьяна»
 Андреа Мантенья «Се человек (Ecce homo)»
 Джорджо Скьявоне «Мужской портрет»
 Джованни Баттиста Тьеполо:
 «Аллегория справедливости и мира»
 «Генрих III, торжественно принимаемый дожем Контарини (июль 1574 г.)»
 Паоло Уччелло «Св. Георгий, поражающий дракона (змия)»

Голландские художники 
 Рембрандт, «Паломники в Эммаус», ок. 1628 г.
 «Портрет доктора Tholinx»
 «Портрет Амалии ван Сольмс»
 Антон ван Дейк, «Портрет магистра»
 Якоб ван Рейсдаль, «Пейзаж окрестностей Гаарлема»

Французские художники 
 Франсуа Буше:
 «Венера, надевающая символы Юноны»
 «Сон Венеры»
 Жак-Луи Давид: «Портрет графа Франсуа де Нант, государственного советника»
 Жан-Марк Натье: «Портрет Матильды де Канизи, маркизы д’Антен»
 Юбер Робер, «Развалины галерей»
 Франсуа-Юбер Друэ: «Играющий с кошкой мальчик»
 Элизабет Виже-Лебрен: «Портрет графини Екатерины Скавронской»

Английские художники 
 Сэр Томас Лоуренс, «Портрет графа Бэкингема»
 Сэр Джошуа Рейнольдс, «Портрет капитана Torryn»

Ссылки 

 Официальный сайт музея Жакмар-Андре

Музеи по алфавиту
Особняки Парижа
Художественные музеи Парижа
Музеи VIII округа Парижа
Музеи Института Франции
Здания и сооружения, заложенные в 1869 году
Здания и сооружения, построенные в 1875 году
Музеи, основанные в 1913 году